Schlacht bei Heliopolis steht für: 

 Schlacht bei Heliopolis (640)
 Schlacht bei Heliopolis (1800)